Паральша (река) — река в Чувашии
 Паральша (деревня) — населённый пункт в Чувашии